Bürchl ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Bürchl (vor 1843–nach 1887), deutscher Kinderdarsteller und Violoncellist
 Oswald Bürchl (1789–1861), deutscher Theaterschauspieler, Sänger und Theaterintendant